

Homonymies

Films 
 Cover Up, un film américain sorti en 1949, en français L'Indésirable Monsieur Donovan ;
 Envoyé Spécial (Cover Up), un film américain de Manny Coto sorti en 1991.

Musique 
 Cover Up, album de UB40 sorti en 2001 ;
 Cover Up, chanson de UB40 issue de l'album éponyme, interprétée en featuring avec Nuttea ;
 Cover Up, album de Ministry sorti en 2008 ;